Kamen může být:
 lidově kámen

v geografii
 Kamen (město) – město v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu

příjmení
 Dean Kamen (* 1951) – americký podnikatel
 Hannah John-Kamen (* 1989) – britská herečka
 Henry Kamen (* 1936) – britský historik
 Martin Kamen (1913–2002) – americký fyzik
 Michael Kamen (1948–2003) – americký hudební skladatel a dirigent
 Jiří Kamen (* 1951) – český spisovatel
 Nick Kamen (1962–2021) – anglický mužský model, skladatel a hudebník
 Jeho bratři:
 Chester Kamen – kytarista
 Barry Kamen – umělec
 Robert Mark Kamen (* 1947) – americký scenárista

v architektuře
 Kamen (hrad) – zřícenina hradu ve Slovinsku

Související články 
 Kameň

Rozcestníky - příjmení